

Персоналии 
 Качуевская, Наталья Александровна (1922—1942) — советский санинструктор, участница Сталинградской битвы, Герой Российской Федерации.

Другое 
 Качуевская — малая планета (2015 Kachuevskaya), названная в честь Н. А. Качуевской.